Сешра́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний схід від Парижа, 75 км на південь від Ліона, 50 км на північ від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 189 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 503,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сешра на сайті французького Національного інституту географії
 Сешра на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сешра на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сешра на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сешра на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш